Rudolf II. von Anhalt ist der Name folgender Personen:

* Rudolf II. von Anhalt (Bischof, † 1365) († 1365), Bischof von Schwerin
 Rudolf II. von Anhalt (Bischof, † 1406) († 1406), Bischof von Halberstadt